Aston ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Aston (1912–2003), französischer Fußballspieler
 Bill Aston (1900–1974), britischer Formel-1-Rennfahrer
 Charles Reginald Aston (1832–1908), britischer Landschafts- und Architekturmaler
 Emily Aston (* 1982), britische Schauspielerin
 Francis William Aston (1877–1945), englischer Physiker
 Helen Isobel Aston (* 1934), australische Botanikerin
 Hugh Aston (um 1480 – Dezember 1522), englischer Komponist der Renaissance

 Julia Prejmerean-Aston (* 1952), deutsche Malerin
 Ken Aston (1915–2001), britischer Fußballschiedsrichter
 Louise Aston (1814–1871), deutsche Schriftstellerin und Frauenrechtlerin
 Margaret Aston († 2014), britische Historikerin und Mediävistin
 Mick Aston (1946–2013), britischer Archäologe
 Peter Aston († 2013), britischer Komponist und Dirigent
 Tilly Aston (1873–1947), australische Blindenschriftstellerin, Pädagogin und Sozialreformerin
 Walter Aston (Politiker) (* 1926), namibischer Politiker
 Walter Aston, 1. Lord Aston of Forfar († 1639), englisch-schottischer Adliger und Diplomat
 William George Aston (1841–1911), britischer Konsularbeamter und Übersetzer
 Zach Aston-Reese (* 1994), US-amerikanischer Eishockeyspieler

Geographische Objekte:
 Aston (Berkshire), ein Ort in Berkshire, England
 Aston (Birmingham), ein Vorort der englischen Stadt Birmingham
 Aston (South Yorkshire), ein Ort im englischen Metropolitan Borough Rotherham
 Aston Hall, eine Sehenswürdigkeit in den West Midlands nahe Birmingham
 Aston Township, ein Ort im US-amerikanischen Delaware County, Pennsylvania
 Aston (Ariège), eine Gemeinde in Frankreich
 Aston (Fluss), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Ariège
 Aston-Massiv, Gebirgsmassiv in den französischen Pyrenäen

Unternehmen bzw. Organisationen:
 Aston Martin, ein britischer Sportwagenhersteller
 Aston Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Aston Business School, Business School der Universität Aston
 Aston Broadcast Systems, britischer Hersteller von Video-Schriftgeneratoren
 Aston Carter, Personalvermittlung
 Aston-Hotel and Resort Management and Vacation Rental Services, ein Segment der US-amerikanischen Interval Leisure Group

Sonstiges:
 Aston Villa, ein englischer Fußballverein
 Aston University, eine Universität in der englischen Stadt Birmingham
 Aston-Gruppe, Name, unter dem die Gruppe von Wissenschaftlern um Derek S. Pugh für ihre organisationstheoretischen Forschungen von ca. 1960 bis 1970 bekannt wurde
 Aston Hill Rennen, ein Auto-Bergrennen in der Nähe der englischen Ortschaft Aston Clinton, bekannt durch Aston Martin
 Aston House, ein Standort der britischen Nachrichtenorganisation Special Operations Executive
 Aston (Mondkrater), ein Krater auf dem Erdmond
 Aston (Formel 1), ein Formel-1-Team von 1952

im NRHP gelistete Objekte:
 Aston Building, in Farmersville, Texas, ID-Nr. 83003131
 Aston Inn, in Indianapolis, Indiana, ID-Nr. 85003125